Мута́ль (Мутавакки́л) Музаи́нович Бурха́нов (; , Бухара, Бухарский эмират, ныне Узбекистан — 15 июня 2002, там же) — советский и узбекский композитор и общественный деятель. Автор музыки Гимна Узбекской ССР (1947) и Гимна Узбекистана (1992). Народный артист Узбекской ССР (1976).

Биография 
В 1932 году окончил Научно-исследовательский институт узбекской музыки и хореографии в Самарканде. В 1949 году окончил Московскую консерваторию; ученик Сергея Василенко (композиция) и Григория Столярова (дирижирование). В 1932—1933 годах танбурист в Ташкентском драматическом театре им. Хамзы. В 1950—1951 годах художественный руководитель Ташкентского радио. В 1955—1960 годах председатель правления Союза композиторов Узбекской ССР. Автор первых узбекских многоголосых хоровых произведений. Писал музыку к фильмам и спектаклям.

Фильмография 
  — Бай и батрак
  — Авиценна
  — Рыбаки Арала
  — Очарован тобой
  — Отвергнутая невеста
  — Самолёты не приземлились
  — Жизнь прошла ночью
  — Поэма двух сердец

Сочинения 
 опера «Алишер Навои» (1986, поставлена в 1990, Ташкент)
 симфоническая сюита «Авиценна» (1957)
 «Ода партии Ленина» (на стихи Xамида Гуляма, 1959)
 кантата «Цветущий Узбекистан» для солистов, хора, симфонического оркестра (на стихи Xамида Алимджана и Уйгуна, 1949)
 касыда «Алишеру Навои» для чтеца, солистов, хора и симфонического оркестра (на стихи Абдуллы Арипова, 1968)
 романс «Голос сердца» для голоса и симфонического оркестра
 сюита «Дочь Узбекистана» для симфонического оркестра (1938)
 баллада «Огонь любви» для солиста и симфонического оркестра (на стихи Машраба, 1939)
 романс-поэма «Имени её не знаю» для голоса и симфонического оркестра (на стихи Хафиза, 1979)
 «Вечная память» для солистов, хора и симфонического оркестра (на стихи Абдурауфа Фитрата, Усмана Насыра, Абдулхамида Чулпана и Бурханова, 1996)
 для хора без сопровождения «Сари кухи баланд», «Гузал кизга», «Бибигуль», «Зарра гул», «Чашми сиёх» и др.

Награды 
 18 марта 1959 — орден Ленина
 1959 — Государственная премия Узбекской ССР им. Хамзы
 1964 — Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР
 1964 — Государственная премия Каракалпакской АССР
 1970 — Государственная премия Узбекской ССР им. Хамзы
 1976 — Народный артист Узбекской ССР
 1994 — медаль «Шухрат»
 1996 — Почётная грамота Республики Узбекистан
 1998 — орден «Буюк хизматлари учун»
 2001 — орден «Эл-юрт хурмати»

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 87 — ISBN 5-85270-033-9
 Виноградов В., Народные хоры М. Бурханова, «Советская музыка», 1953, № 2.
 Янов-Яновская Н. С., М. Бурханов: Время, жизнь, творчество. Ташкент, 1999.

Ссылки 
 Муталь Бурханов на Allmusic 
 
 Муталь Бурханов на сайте КиноПоиск

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Композиторы — авторы гимнов
Члены Союза композиторов Узбекистана
Оперные композиторы Узбекистана